Industrie
 Bastert Werke, Duitse rijwielfabriek

Personen
Jacob Nicolaas Bastert, Nederlands politicus